Бассе́йная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Бассейная улица — улица в Симферополе.
 Бассейная улица — улица в Ялте.

Россия 
 Бассейная улица — улица в Иванове.
 Бассейная улица — улица в Казани.
 Бассейная улица — улица в Калининграде.
 Бассейная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Бассейная улица — улица в Московском районе.
 Бассейная улица — улица в Зеленогорске.
 Бассейная улица — прежнее название улицы Некрасова.
 Бассейная улица — улица в Твери.

Украина 
 Бассейная улица — улица в Днепре.
 Бассейная улица — улица в Киеве.
 Бассейная улица — улица в Харькове.
 Бассейная улица — улица в Хмельницком.